

Geografia 
 Aspremont, comune nel dipartimento delle Alte Alpi
 Aspremont, comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime

Altro 
 Aspremont-Lynden-Reckheim, 1623-1819 governanti la contea, con immediatezza imperiale, di Reckheim
 Aspremont-Lynden (nobiltà), in origine van Lynden, dalla provincia belga del Limburgo, originario dei fondi nobili Uradelsgeschlecht, Erbschenken
 Aspremont-Lynden-Reckheim (nobiltà), conti, ramo della nobile famiglia Lynden